Джеймс Джозеф «Джим» Пакссон-младший (; родился 9 июля 1957 года, Кеттеринг, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, сын Джима Пакссона-старшего и старший брат Джона Пакссона, также игравших в НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Университете Дейтона, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команду «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1983—1984). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1984). В 1979 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 784 игры, в которых набрал 11 199 очков (в среднем 14,3 за игру), сделал 1593 подбора, 2300 передач, 951 перехват и 93 блок-шота.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Дейтон Флайерс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бостон Селтикс»